Le sentier du Littoral acadien est un sentier parcourant toute la péninsule acadienne, dans la province du Nouveau-Brunswick, au Canada. Il est situé en grande partie sur le tracé de l'ancienne ligne Caraquet. Il mesure plus de 100 kilomètres et à partir de Bathurst, permet d'atteindre de nombreux villes et villages dont Caraquet, Tracadie-Sheila et Shippagan. Il est prévu de prolonger le sentier : il devrait à terme mesurer 400 km de long et atteindre la région de Restigouche-Madawaska.

Notes et références

Liens externes 

 Site officiel

Nouveau-Brunswick